WWC est un sigle qui peut faire référence à : 

 World Water Council ou Conseil mondial de l'eau ;
 World Women Championship, souvent utilisée pour les championnats du monde de sport par équipe féminine dont celui de football organisé par la FIFA ;
 World Wrestling Council, fédération portoricaine de catch.